João Vianna (1966-), ancien joueur brésilien de basket-ball.
 Mario Gonçalves Vianna (1902-1989), arbitre brésilien de football.
 Fernando de Mello Vianna (1878-1954), homme politique brésilien.
 Pedro Marcos de Almeida Vianna (1948-), poète français d'origine brésilienne.
 José Vianna da Motta (1868-1948), pianiste, enseignant, et compositeur portugais.

Divers 
 Centre culturel Oduvaldo Filho Vianna
Patronyme brésilien
Patronyme portugais